

2 miejscowości w Polsce 
 Dąbrowskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki
 Dąbrowskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko

miejscowości na Białorusi 
 Dąbrowskie – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze

Zobacz też: Dąbrowskie-Osada